Plaats in Indonesië
 Selang (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Selang (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java